I liga 2014/2015 – 67. edycja rozgrywek drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w niej udział 17 drużyn (pierwotnie 18, po 29. kolejce wycofała się ), grając systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się 1 sierpnia 2014 roku, a zakończył 8 czerwca 2015. Pierwszą bramkę w sezonie strzelił Adrian Błąd () w 27. minucie meczu z Flotą Świnoujście. 

Zwycięzcą zostało , które po rocznej przerwie powróciło do najwyższego szczebla rozgrywek. Drugim zespołem awansującym do Ekstraklasy w sezonie 2015/2016 została , czyniąc to po raz pierwszy w historii.

Drużyny 

Objaśnienia:
Flota Świnoujście wycofała się z rozgrywek po 29. kolejce.
Stomil Olsztyn utrzymał się w lidze z powodu braku licencji dla Kolejarza Stróże.

Rozgrywki 
Drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej.

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowano awansem do Ekstraklasy. Trzy ostatnie zespoły miały spaść do II ligi (ostatecznie w związku z przesunięciem na koniec tabeli wycofanej z rozgrywek Floty Świnoujście zdegradowane zostały zespoły z miejsc 16–17), 15. drużyna zagra w barażach o utrzymanie z 4. zespołem II ligi.

Tabela 

||rowspan=12|

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrany został dwumecz barażowy o miejsce w I lidze w sezonie 2015/2016 pomiędzy 15. drużyną I ligi a 4. zespołem II ligi. 
Mecze odbyły się w dniach 14 i 20 czerwca 2015 roku, a w I lidze utrzymała się Pogoń Siedlce

Stadiony

Trenerzy 
Źródło: 90minut.pl

Statystyki

Najlepsi strzelcy 

Opracowano na podstawie: 90minut.pl
W nawiasach podano liczbę bramek zdobytych przez zawodnika w ostatniej kolejce.

Hat-tricki

Prawa telewizyjne 
  Orange Sport

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie